Chiquinha Gonzaga — compositora, pianista e maestrina brasileira
 Chiquinha Gonzaga (minissérie) — produção da TV Globo, com Regina Duarte no papel-título
 Chiquinha Gonzaga (cantora) — também compositora e sanfoneira brasileira, irmã de Luiz Gonzaga

Desambiguações de antropônimos